RTR kan syfta på

 RTR Planeta – internationella kanaler hos ryska TV-företaget VGTRK
 RTR – schweiziskt medieföretag som sänder på rätoromanska, se Radio e Televisiun Rumantscha